Colegio de San Buenaventura puede hacer referencia a:

 Colegio de San Buenaventura de Sevilla, Andalucía, España.
 Colegio San Buenaventura de Chillán, Biobío, Chile.